Сре́дний проспект В. О. — крупная магистраль на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, проходящая от набережной Макарова до Наличной улицы.

История 
Был проложен в 1730-х годах и первоначально именовался Малой першпективой (по отношению к Большой першпективе — ныне Большой проспект). В 1760-х годах, когда возник ещё один параллельный проспект (нынешний Малый проспект), Малая першпектива стала называться Средним проспектом. В 1930-х годах Средний проспект был переименован в проспект Му́соргского (выдающийся русский композитор М. П. Мусоргский жил в 1875 году на Васильевском острове на 5-й линии в доме № 10). В январе 1944 года проспекту возвратили старое название.

В декабре 1972 года в Средний проспект вошёл бывший Ма́ло-Га́ванский проспе́кт. Теперь Средний проспект тянется от набережной Макарова до Наличной улицы.

Топоним «Средний проспект» довольно часто встречается в истории Санкт-Петербурга. В разное время такое название носили, например, Клинский проспект (1791—1857), часть улицы Маяковского (1793—1858), Среднегаванский проспект (1836—1930-е), Дегтярная улица (1857—1868), часть Новочеркасского проспекта (1910—1956) и т. д.

Достопримечательности 

 Дом № 6 (угол с Тучковым переулком, 13) — доходный дом Окуловой. Архитектор В. Е. Морган, надстройка, 1832. 

 Дом № 9 — доходный дом архитектора И. П. Володихина. Построен по собственному проекту в 1904—1905 годах. Включён существовавший дом. 

 Дом № 11 — доходный дом П. Г. Гулина, построен в 1902 г. по проекту гражданских инженеров А. С. и С. П. Гулиных. 

 Дом № 13 (2-я линия, д. 41) — доходный дом. Перестройка 1870—1871 и 1880 года — Л. Ф. Шперер.

 Дом № 15 (3-я линия Васильевского острова, 34) — дом Борисовой, перестроен из здания 1720-х годов в 1826-м по проекту арх-ра А. Комарова (?). 

 Дом № 16 (2-я линия Васильевского острова, 39) — доходный дом К. И. Путилова, 1897 г., арх. В. В. Шауб. 

 Дом № 17 — домовладение семьи Брюлловых, 1872—1873 гг. арх. Н. Ф. фон Брюлло. 

 Дом № 18 (2-я линия, 32) — Лютеранская церковь Святого Михаила. Построена в 1871—1876 годы по проекту военного инженера К. К. Бульмеринга. 

 Дом № 19 построен в 1873 году по проекту П. К. Нотбека.

 Дом № 22/5-я линия, д. 42 — здание бань Эссен-Стенбок-Фермора. Архитектор В. Е. Морган, 1851. (Перестроено.)

 Дом № 23 (5-я линия Васильевского острова) — доходный дом П. А. Разживина, 1905 г., арх. Г. Г. фон Голи. 

 Дом № 24 — дом Аладова (полковника Серебрякова). Дом был построен в 1806—1809 годах для полковника В. Серебрякова, с 1830-х перешёл во владение статского советника С. Н. Аладова и оставался во владении его потомков до 1918-го. В 1837-м здесь жил поэт Алексей Тимофеев, а в 1910-х — академик исторической живописи Александр Новоскольцев. 

 Дом № 28 (6-я линия, 29) — доходный дом А. И. Лихачевой. Архитектор А. В. Иванов, 1878. Включены существовавшие дома.

 Дом № 29 — угол с 6-я линия, 31 — доходный дом (1871, архитектор А. Р. Гешвенд).

 Дом № 31 (7-я линия, 52) — здание городских начальных училищ. Архитекторы: А. Р. Гешвенд при участии Б. А. Бржостовского, 1896—1897. В настоящее время — физико-математический лицей № 30. 

 Дом № 36/40 (на углу с 9-й линией) — до первой четверти XIX века находился деревянный дом. Затем по 9-й линии был построен двухэтажный жилой корпус. В 1832 году архитектор И. К. Лаутер пристроил трехэтажное здание по Среднему проспекту. Заказчиком был купец Воробьёв. В 1860-х годах строительство продолжил новый хозяин участка — архитектор К. И. Лоренцен. Вся существующая многоэтажная застройка связана с табачной фабрикой «Лаферм», участок для которой был приобретен в начале 1870-х годов. Для неё в 1890-х годах угловой дом надстроили четвёртым, пятым, а затем и мансардным этажами (архитектор Ю. Ю. Бенуа). В 1908—1913 годах на месте прежних строений возвели угловое здание в стиле модерн по проекту архитектора Р. И. Кригера. В мае 2005 года бывшее складское помещение фабрики М. С. Урицкого приобрела компания Ruric AB. 

 Дом № 37 (8-я линия Васильевского острова, 47) — дом А. Ильиной, кон. XVIII в., 1830—1835 гг., арх. П. И. Габерцетель.

 Дом № 40 — особняк Варвары Ивановны Турчаниновой (офицера П. В. Соколова). Первые сведения об участке относятся к 1785 году, тогда он принадлежал квартальному надзирателю В. В. Клочкову. Каменный двухэтажный особняк появился на этом участке в первой четверти XIX века. Дом принадлежал чиновнику А. Е. Протопотову. В 1855 году фасад здания был перестроен для тогдашней владелицы, В. И. Турчаниновой, архитректором И. А. Цимом. В новом варианте фасада использовались элементы барокко. Перестройка 1880—1882 — архитектор А. И. Ковшаров (для П. В. Соколова). После Великой Отечественной войны в особняке размещался электромеханический, а затем радиомеханический техникум, до 2010 года — Политехнический колледж. Десять лет здание было заброшено. В 2020-м году власти Петербурга согласовали проект реконструкции особняка и приспособления его под современное использование. Как выяснилось в 2021 году, проект нового застройщика подразумевает снос дворовых флигелей.

 Дом № 41/43 — Здание построено в 1913—1914 годах для Высших женских курсов по проекту архитектора Цейдлера Владимира Петровича. Сейчас — межфакультетский центр Санкт-Петербургского государственного университета (бывший химический факультет Петербургского университета).

 Дом № 45 (10-я линия Васильевского острова, 27) — доходный дом М. Д. Корнилова, 1914—1915 гг., арх. А. Ф. Барановский. 

 Дом № 47 — доходный дом А. А. и А. С. Заварзиных, построен в 1857 г. по проекту арх-ра И. И. Цима, перестроен в 1910—1911 гг. арх-рами А. Ф. Барановским и А. А. Заварзиным (?). 

 Дом № 48 — бывший клуб табачной фабрики им. Урицкого, с 1992 г. — Санкт—Петербургский государственный театр на Васильевском.
 Дом № 49 — доходный дом, построен в 1879 г., архитектор Андреев М.А.

 Дом № 50 — 13-я линия, 38. Архитектор А. Р. Гешвенд, 1869—1870, 1878.

 Дом № 51-53 / 12-я линия, д. 39 — доходный дом А. К. Бенигсена или А. А. Смирнова, 1911—1912, архитекторы И. П. Претро (планировка) и С. С. Серафимов (фасады в стиле эклектики, стилизация под елизаветинское барокко). В конце 1940-х — начале 1950-х дом № 51 расширен по Среднему проспекту. 

 Дом № 51 — дом призрения бедных императрицы Александры Фёдоровны. Построен в 1825 по проекту архитектора П. И. Габерцетеля, перестроен в 1865—1868 (архитектор Г. Х. Штегеман) и в 1897 годах (архитектор Ф. Л. Миллер). 

 Дом № 56 (14-я линия Васильевского острова, 41) — доходный дом А. П. Корниловой (1909, архитектор А. Ф. Барановский). 

 Дом № 64 — 16-я линия, 39. Л. В. Богусский 1899 (?).

 Дом № 74 (19-я линия, д. 20/20-я линия, д. 21) — здание Геологического комитета Академии наук (1912—1914, архитектор А. А. Полещук). 

 Дом № 75 — 18-я линия, 35 — доходный дом (перестроен в 1901 году, архитектор Л. В. Богусский).

 Участок 77 — Василеостровский трамвайный парк. Комплекс зданий, построенных в начале XX века. а отсюда вышли вагоны первого городского трамвая. Административное здание построено в 1913—1915 годах по проекту А. А. Ламагина. 15 января 2007 года трамвайный парк имени Леонова (название с 1926 года) был официально закрыт. Тем не менее, парк продолжает использоваться для оборота подвижного состава, здесь же работает Музей электрического транспорта.  

 Дом № 80 (23-я линия, д. 28) — здание Ольгинского детского приюта трудолюбия (1899—1900, архитекторы М. Ф. Гейслер, Б. Ф. Гуслистый). 

 Дом № 90/34 (на углу с Княгининской (ныне Детской) улицей) — доходный дом (1901, архитектор С. А. Мокин). Угловой эркер этого дома был увенчал куполом, который к настоящему времени утрачен.

Примечания

Литература

Ссылки